L'École des fans est une émission musicale diffusée à la télévision. Elle a été créée en France, puis adaptée au Québec selon le même principe :
 l'émission française : L'École des fans ;
 l'adaptation québécoise : L'École des fans.

Homonymie de titre